|
Donald Eugene "Don" Cherry (18. november 1936 i Oklahoma City, Oklahoma, USA – 19. oktober 1995 i Malaga, Spanien) var en amerikansk avantgardejazzkornetist. 

Cherry er nok bedst kendt for sit samarbejde med Ornette Coleman. Han har også spillet og indspillet med Cecil Taylor, Sonny Rollins, Albert Ayler, John Tchicai, Paul Bley og John Coltrane. I 1971 dannede han sammen med Charlie Haden, Dewey Redman og Ed Blackwell gruppen New And Old Dreams som indpillede på pladeselskabet ECM. Cherry har også indpillet duo plader med Ed Blackwell , feks. The MU Sessions vol. 1 og 2.

Han var en indflydelsesrig kornetist i freejazzen, og har indspillet betydelige plader indenfor denne genre. Han døde på turné i Spanien, af leversygdom.

Han er stedfaren til Neneh Cherry,  og far til DR´s Vejrvært Christian Cherry.

Discografi

Som leder 
 1961: The Avant-Garde (med John Coltrane)
 1965: Complete Communion (Blue Note)
 1966: Symphony for Improvisers (Blue Note)
 1966: Where is Brooklyn?   (Blue Note)
 1966: Live at Cafe Montmartre  ESP-disk , med Gato Barbieri, Bo Stief
 1968: Eternal Rhythm, med Sonny Sharrock, Karl Berger
 1969: Mu, duet med Ed Blackwell
 1971: Orient  trio recordings, live in France, med Han Bennink
 1971: Blue Lake  live trio, med Johnny Dyani og Okay Temiz
 1972: Organic Music Society  (Caprice)
 1973: Relativity Suite – Jazz Composer's Orchestra
 1975: Brown Rice A&M Records med Billy Higgins og Charlie Haden
 1976: Hear and Now – jazz-funk fusion outing med guitarist Stan Samole.
 1982: El Corazon  ECM Records med Ed Blackwell
 1985: Home Boy  reggae/rap songs, optaget i Paris med lokale musiker.
 1988: Multikulti  A&M Records, featuring Peter Apfelbaum's Hieroglyphics Ensemble on 3 tracks.
 1988: Art Deco  A&M Records med James Clay og Billy Higgins
 1993: Dona Nostra  ECM Records
 2002: Live at Bracknell Jazz Festival 1986  BBC Nu quintet med Carlos Ward, Mark Helias, Ed Blackwell og Nana Vasconcelos.
 2002: Blue Lake

Som sidemand 
Med Ornette Coleman
 Something Else!!!! (1958)
 The Art of the Improvisers (1959)
 Tomorrow Is the Question! (1959)
 The Shape of Jazz to Come (1959)
 Change of the Century (1960)
 This is our Music
 Free Jazz: A Collective Improvisation (1960)
 Crisis (1969)
 Science Fiction (1971)
 In All Languages (1987)

Med New York Contemporary Five
 Consequences (Fontana, 1963)
 New York Contemporary Five Vol. 1 (Sonet, 1963)
 New York Contemporary Five Vol. 2 (Sonet, 1963)
 New York Contemporary Five & Bill Dixon 7-tette (Savoy, 1964)

Med Albert Ayler
 The Hilversum Session i Nederlandene (1964)
 Vibrations (1964) Freedom Records
 New York Eye and Ear Control (1965)

Med Charlie Haden
 Liberation Music Orchestra (1969)
 The Ballad of the Fallen (1986)
 The Montreal Tapes

Med Sun Ra
 Hiroshima (1983)
 Stars That Shine Darkly (1983)
 Purple Night (1990)
 Somewhere Else (1993)

Med Old and New Dreams
 Old and New Dreams  Black Saint (1976)
 Old and New Dream ECM (1979)
 Playing ECM (1980)
 One for Blackwell Black Saint (1987)

Med Codona
 Codona, Volume 1 (1978)
 Codona, Volume 2 (1980)
 Codona, Volume 3 (1982)

Med andre
 Steve Lacy – Evidence (1962)
 Sonny Rollins – Our Man in Jazz (1962)
 George Russell – George Russell Sextet at Beethoven Hall (1965)
 Carla Bley – Escalator over the Hill (1971)
 Latif Khan – Music/Sangam (1978)
 Alejandro Jodorowsky og Ronald Frangipane – "The Holy Mountain Original Soundtrack" (1973)
 Johnny Dyani – Song For Biko (1978)
 Lou Reed – The Bells (1979)
 Rip Rig & Panic – I am Cold (1982)
 Bitter Funeral Beer Band – Live In Frankfurt (1982)
 Frank Lowe – Decision in Paradise (1984)
 Jai Uttal – Footprints (1990)
 Ed Blackwell Project – Vol. 2: "What It Be Like?"'' (one track)

Kilder 
 The Slits' memoirs of Don Cherry 
 Discography  at eagle-eye-cherry.com 
 Discography 
  Don Cherry biography (in German and English) and bibliography (in English)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Jazztrompetister fra USA
Musikere fra Chiaroscuro Records